Сибард (504 год — 581 год) — святой затворник Ангулемский. День памяти — 1 июля.

Святой Сибард (фр.:Cybard, лат.:Eparchius) был монахом, который оставался затворником в течение 44 лет в пещере, расположенной под стенами Ангулема в VI веке. Иногда название встречается в форме Эпарш (фр.:Éparche) и разнообразных искажениях: коммуна Сент-Ибар в Арьеже обязана ему своим именем.

Он был по происхождению из Перигора и, вероятно, родился в Тремолате (иногда пишут Тремолак). Был рукоположен во священника Аптоном III (Aptone III), епископом Ангулемским, в 542 году.

Над пещерой святого после его смерти был построен монастырь Сен-Сибар. Ему посвящены церкви в Ла-Рошфуко, недалеко от Ангулема, и в самом Ангулеме. Он является покровителем Ангулемской епархии.

Святой Сибард дал свое имя французским муниципалитетам в прежней Аквитании: Монморо-Сен-Сибар (Шаранта), Сен-Сибар (Дордонь), Сен-Сибар (Жиронда), Сент-Ибар (Коррез), Сен-Ибар (Арьеж), Сен-Сибардо (Шаранта).

Примечания 

Святые Аквитании
Христианские святые VI века
Святые по алфавиту
Затворники